Friedewald peut faire référence à :
 Friedewald, commune allemande de l'arrondissement de Hersfeld-Rotenburg, en Hesse ;
 Friedewald, commune allemande de l'arrondissement d'Altenkirchen (Westerwald), en Rhénanie-Palatinat.